Лисо́вский (, , ) — польская, белорусская, украинская и русская фамилия.

Известные носители 
 Лисовские — дворянские роды.

 Лисовский, Адам (1884—1929) — белорусский католический священнослужитель и переводчик.
 
 Лисовский, Борис Иванович (1897—1934) — русский (московский) адвокат.
 Лисовский, Валериан Яковлевич (1852—1906) — русский генерал-лейтенант, начальник 78 пехотной дивизии и начальник Пензенского гарнизона.
 Лисовский, Викентий Карлович (1855—1918) — польский помещик, член II Государственной думы от Подольской губернии.
 
 Лисовский, Владислав Валерьевич (род. 1996) — российский баскетболист.
 Лисовский, Всеволод Эдуардович (род. 1967) — телепродюсер, сценарист и режиссёр.
 Лисовский, Григорий Иванович (1845—1927) — епископ РПЦ, митрополит Полтавский и Переяславский.
 Лисовский, Ежи (1928—2004) — польский литературный критик, переводчик, редактор.
 Лисовский, Игорь Олегович (род. 1954) — советский фигурист.
 Лисовский, Иосиф Одрову́ж-Лисо́вский (в монашестве Ираклий; 1734—1809) — епископ Украинской Грекокатолической Церкви; деятель униатской церкви на украинских, белорусских и литовских землях.
 Лисовский, Казимир Леонидович (1919—1980) — советский поэт.
 Лисовский, Константин Павлович (род. 1932) — советский и российский певец.
 Лисовский, Леонид Леонидович (1866—1934) — русский и советский композитор и педагог.
 Лисовский, Моисей Ионович (1887—1938) — большевик, советский партийный и государственный деятель.
 
 Лисовский, Олег Савельевич — генерал-полковник войск связи РФ.
 Лисовский, Павел Михайлович (1801—1867) — генерал-майор, герой Кавказских походов.
 Лисовский, Роберт Антонович (1893—1982) — украинский художник-график, автор логотипа авиакомпании Lufthansa.
 Лисовский, Роман Александрович (род. 2001) — белорусский футболист, полузащитник.
 Лисовский, Сергей Фёдорович (род. 1960) — российский политик, предприниматель и продюсер.
 Лисовский, Станислав (1924—2002) — польский ботаник литовского происхождения.
 Лисовский, Станислав Игнатьевич (1902—1957) — генерал-лейтенант Советской Армии, бригадный генерал Войска Польского.
 Лисовский, Степан Харитонович (1924—1990) — полный кавалер ордена Славы.
 Лисовский, Фёдор — авантюрист XVIII века.





Примечания